«Ираклис» () — греческий футбольный клуб, представляющий в чемпионате своей страны второй по величине город Греции Салоники. Своё название клуб получил в честь героя древнегреческой мифологии Геракла. «Ираклис» — старейший футбольный клуб Салоник и один из старейших клубов Греции. Принципиальными соперниками клуба являются другие клубы из Салоник «Арис» и ПАОК.

Достижения 
 Обладатель Балканского Кубка, 1 : 1985.
 Обладатель Кубка Греции, 1 : 1976.

 Итого: 2 трофея

История клуба

Основание

Первые годы (1908—1959)

Полупрофессиональная эпоха Греческой Суперлиги

Вылет и взлет (1979—2000)

Современная эпоха (2000-)

Эмблема и цвета

Стадион

Болельщики

Владение и финансы

Лето 2010 и 2011 годах и реакции

Основной состав

Известные футболисты 

  Эдвин Мурати
  Себастьян Рамберт
  Йоргос Анатолакис
  Георгиос Георгиадис
  Саввас Кофидис
  Никос Махлас
  Константинос Халкиас
 / Василис Хидзипанагис
  Альберто Бельсуэ
  Фернандо Маркес
  Джузеппе Синьори
  Жоэль Эпалле
  Михалис Константину
  Джеймс Деббах
  Гарба Лаваль
  Войцех Ковалевски
  Марко Пантелич
  Ерванд Сукиасян

Участие в еврокубках 
Клуб неоднократно участвовал в Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков и Кубке Интертото.

Примечания

Ссылки 
 http://fciraklis.gr 
 Iraklis TV channel from Goal4Replay.net 
 Official Youtube channel 

Футбольные клубы Греции
Спорт в Салониках